Байкал може да се отнася за:
 Байкал – езеро в Южен Сибир, Русия
 Кораб 2.01 с неофициално име „Байкал“ – недовършен космически кораб на СССР
 „Байкал“ – федерална автомагистрала в Русия

Селища 
 Байкал – село в България
 Байкал – село в Арски район, Татарстан, Русия
 Байкал – село във Високогорски район, Татарстан